Chirripó – rzeka w Kostaryce
 Cerro Chirripó – najwyższy szczyt Kostaryki, 3820 m n.p.m.
 Parque Nacional Chirripó – park narodowy w Kostaryce